О́рден драко́на:

Сообщества
 Орден Дракона () — рыцарский орден, основанный королём Сигизмундом I  Люксембургским для защиты венгерского королевского дома (1408).
 Орден Зелёного дракона — мистический тибетский или японский оккультный орден, упоминающийся в эзотерической и исторической фантастике XX века.

Награды
 Орден Дракона Аннама (или орден Зелёного дракона) — вьетнамский императорский орден (с 1886).
 Орден Двойного Дракона (букв. Драгоценная Звезда Двойного Дракона) — высшая правительственная награда современного типа в цинском Китае.
 Орден Молодого дракона-громовержца — награда Королевства Бутан (с 1939).
 Орден Прославленного дракона — императорская награда Маньчжоу-го (1934—1945).

См. также 
 Орден Драконового короля
 Орден Великой победы дракона-громовержца
 «Сын сердца дракона-громовержца»
 :en:Military Order of the Dragon